Это слово имеет следующие значения:

 Конжаковский Камень — гора в северной части Среднего Урала, на территории Свердловской области и горный туристический район Среднего Урала.
 Конжак — российское соревнование по скайраннингу на 42 км 195 м.